Pasco puede referirse:
 a Pasco, departamento del Perú;
 a Pasco, condado del estado de Florida, en los Estados Unidos;
 a Pasco, localidad del estado de Washington, en los Estados Unidos;
 a Pasco, localidad de la provincia de Córdoba, en la Argentina;
 a Pasco, estación del subte de Buenos Aires.